Il doppio del torneo di tennis Bahia Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Givaldo Barbosa e João Soares che hanno battuto in finale Ricardo Cano e Thomaz Koch.

Teste di serie 

 Givaldo Barbosa /  João Soares (Campioni)
 Julio Goes /  Ney Keller (semifinali)

 Ricardo Acuña /  Pedro Rebolledo (quarti di finale)
 Carlos Gattiker /  Gustavo Tiberti (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bahia Open 1983